Le Tegernsee est un lac situé en Bavière, à  au sud de Munich.
 Tegernsee est une ville de Bavière située sur les rives du lac de même nom.
 L'abbaye de Tegernsee, située au même endroit, a accueilli des bénédictins entre les .